Bump steht für:

 Bump, ein Modetanz
 Sturz eines Wrestlers, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #B
 Bump (Kontaktierelement), ein Kontaktierelement zur Direktmontage ungehäuster Halbleiter und weiterer AVT-Elemente
 The Bump, Hügel auf Südgeorgien

Bump ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Bump (* 1952), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Bump, Bump, Bump
 Bump of Chicken
 Bumper
 Bumpmapping